

Carriera

Giocatore
Ha giocato per il Osijek per la maggior parte della sua carriera. Ha giocato anche negli Stati Uniti per i Buffalo Stallions.

Allenatore
Come allenatore è stato responsabile del Osijek, Spartak Zlatibor Voda, Espanyol, Vojvodina e della Stella Rossa, con cui ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1990-1991.

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali
 
Vojvodina: 1988-1989
Stella Rossa: 1990-1991
 
PAOK: 1992-1993
 
Shanghai Shenhua: 1999
Beijing Guoan: 2003
 
Levski Sofia: 2000-2001
 
Beijing Guoan: 2003
 
Litex Loveč: 2003-2004

Competizioni internazionali
 
Stella Rossa: 1990-1991

Individuale 

1990-1991

Altri progetti

Collegamenti esterni

Allenatori di calcio campioni d'Europa di club